Enkin — навигационное приложение для платформы Android.

Приложение разрабатывают два немецких студента, ведущих исследования в области робототехники в университете Осака (Япония): Рафаэль Спринг и Макс Браун.

При помощи Enkin можно будет наложить обозначения объектов на реальное изображение, которое пользователь получает с камеры своего телефона, получить информацию об их удалении. Подобным образом пользователь может следовать по местности к обозначенной на карте точке, наблюдая на экране не карту, а ту же реальную картину мира, которую видит своими глазами, но с наложенными на неё обозначениями картографических объектов. По словам разработчиков, других программ с подобной функциональностью ещё не существует.

Картографические данные приложение получает из Google Maps, для использования всех возможностей Enkin Android-устройство должно будет иметь GPS, акселерометр и камеру.

Источники 
 http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/mobile-phones/enkin-combines-gps-camera-google-maps-3d-and-live-video.asp 
 https://web.archive.org/web/20080621202157/http://www.techchee.com/2008/04/17/enkin-cool-gps-app-for-google-android/
 https://web.archive.org/web/20080521160856/http://www.intomobile.com/2008/04/16/video-enkin-gps-based-augmented-reality-for-googles-android.html

См. также 
 Layar

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080628234145/http://www.enkin.net/

Программное обеспечение для Android